Roman Żurowski (ok. 1862–1920), radca namiestnictwa
 Roman Żurowski (1886–1943), ziemianin, przedsiębiorca